Cette page contient les pages d'homonymie de Aiguebelle et Ayguebelle.

Toponyme 

 Aiguebelle, une commune française  du département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Hydronyme 

 Aiguebelle, une rivière du Tarn ;
 Aiguebelle, une rivière des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Aiguebelle, une rivière des Hautes-Alpes.

 Ayguebelle, une rivière de la Haute-Garonne

Voir aussi 
 Chocolaterie d'Aiguebelle, une chocolaterie marocaine
 Parc national d'Aiguebelle, un parc national du Québec
 Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, une abbaye française de la Drôme
 Tunnels d'Aiguebelle et des Hurtières, sur l'autoroute A43 en Savoie